Rågrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rågrundet, Larsmo och Karleby, Österbotten, 
 Rågrundet, Pargas, Åboland, 
 Rågrundet (vid Aspö, Korpo), Åboland, 
 Rågrundet (vid Jurmo, Korpo), Åboland, 
 Rågrundet, Raseborg, Nyland, 
 Rågrundet, Ingå, Åboland,

Se även
Rågrund
Rågrunden

Robotskapade Finlandförgreningar